Дистрибу́ция (англиц. от  «распределение») — термин, подразумевающий распределение, распространение или взаиморасположение каких-либо объектов.

 Дистрибуция — понятие в структурной лингвистике.
 Дистрибуция — организация снабжения товарами или запасными частями. DRP — специальные программы и алгоритмы для управления дистрибуцией.

См. также 
 Дистрибьютор — фирма или индивидуальный предприниматель, осуществляющие оптовую закупку с целью последующего сбыта. В российской практике дистрибьютором называют фирму, имеющую прямой контракт с производителем, а их клиентов, которые тоже занимаются перепродажей — дилерами. В западной традиции независимо от ступени первая, вторая или далее ступени называются дилерами.
 Дистрибутив — комплект программного обеспечения, который сам не выполняет нужных функций, предназначен только для установки программного обеспечения. Например дистрибутив Microsoft Office это не сама программа, а другая программа, которая запустившись разворачивает на компьютере собственно MS Office.
 Дистрибутизм — течение христианской демократии, которое зародилось и развивалось в Европе в конце XIX — начале XX века.
 Дистрибутивность в математике — свойство согласованности двух бинарных операций, определённых на одном и том же множестве.
 Дистрибутивные переговоры
 Распределение (значения)

Примечания